Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1999 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten Pete Sampras und Andre Agassi. Sampras gewann in drei Sätzen und verteidigte somit seinen Titel. Dies war sein sechster Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 1993, 1994, 1995, 1997 und 1998), und gleichzeitig sein zwölfter Grand-Slam-Titel insgesamt, wodurch er den Rekord von Roy Emerson einstellte.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1999